Vivarte est une entreprise française de distribution de vêtements et de chaussures ;
 Vivarte est une collection de disques de musique classique  éditée par Sony entre 1990 et 2001.